Оллчерч () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Оллчерч, Айвор (1929—1997) — валлийский футбольный нападающий. 
 Оллчерч, Лен (1933—2016) — валлийский футболист, крайний нападающий, участник чемпионата мира 1958 года.